Бори́с Одинцо́в:
 Одинцов, Борис Николаевич (1882—1967) — русский учёный-почвовед.
 Одинцов, Борис Николаевич (род. 1937) — советский учёный, лауреат Государственной премии СССР (1982), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2000).